MCP - código IATA de Macapá, Amapá, Brasil
 Master Control Program, sistema operativo em computadores como B-3500, B-3700 etc.
 Microsoft Certified Professional, Profissional Certificado Microsoft.
 Modulação por código de pulsos eletricos.

Desambiguação